Sol over Danmark kan henvise til

 Sol over Danmark (film fra 1936), en komediefilm instrueret af Holger-Madsen
 Sol over Danmark (film fra 1944), en dansk dokumentarfilm